Jacks ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Jacks (* 1946), britischer Judoka
 James Jacks (1947–2014), US-amerikanischer Filmproduzent
 Ron Jacks (* 1948), kanadischer Schwimmer, Olympiateilnehmer
 Susan Jacks (1948–2022), kanadische Sängerin und Songautorin sowie Musikproduzentin
 Terry Jacks (* 1944), kanadischer Sänger und Musikproduzent
 Zenda Jacks (* 1955), britische Sängerin

Jacks bezeichnet außerdem:
 im englischen Sprachraum ein Würfel- und Geschicklichkeitsspiel mit den Sprunggelenkknöcheln von Paarhufern wie Schafen, Ziegen oder Rindern, siehe Astragaloi
 Jacks (Band), eine japanische Psychedelic-Rock-Band der 1960er Jahre

Siehe auch:
 Jax
 Jaks